Die Wendung Verraten und verkauft kann stehen für folgende Werke:

Filme
Verraten und verkauft (1956), USA
Verraten und verkauft (1969), Deutschland
Verraten und verkauft (1974), UdSSR
Verraten und verkauft (1985), Frankreich
Verraten und verkauft (1994), USA/Kanada
Verraten und verkauft (2002), Frankreich
Ein starkes Team: Verraten und verkauft, deutscher Fernsehkrimi, 2001
Tatort: Verraten und verkauft, deutscher Fernsehkrimi, 2004
The Joneses – Verraten und verkauft, USA, 2009
Literatur
Verraten und verkauft – Briefe von der Front, Buch von Michael Moore (2004)
Siehe auch:
 Das Duo: Verkauft und verraten